Horvátország
Sveti Rok falu Lovinac községben, Lika-Zengg megyében
Sveti Rok-alagút az A1-es autópálya alagútja Svei Rok u Lici település határában